O Cupim é um filme brasileiro de 1960 do gênero "Comédia", dirigido por Carlos Manga. Roteiro de José Cajado Filho que adaptou peça teatral homônima de Mário Lago e José Wanderley. A peça havia sido apresentada em 1953 pela companhia de Oscarito.

Elenco
 Oscarito...Tristão dos Prazeres		
 Sônia Mamede... Geni		
 Margot Louro...Valéria		
 Renato Restier...Leopoldo		
 Augusto Cesar Vanucci...Geraldo		
 Marilu Bueno...consulente		
 César Viola...Modesto, o mordomo		
 Rosa Sandrini...consulente

Sinopse

Tristão é um famoso consultor sentimental da televisão, muito popular entre as mulheres casadas (com quem muitas das quais ele mantém aventuras amorosas). Em seu programa e suas palestras, teoriza ser o ciúme um sentimento menor, um "cupim" que acaba com os relacionamentos dos casais. Tristão mantém um relacionamento de 12 anos com Valéria e o casal possui uma filha adolescente adotada, Geni, que briga constantemente com o namorado Geraldo por causa de ciúmes. Com o falecimento da ex-mulher, Tristão está livre para se casar com Valéria e os dois o fazem, partindo para uma viagem de três meses para a Europa como lua de mel. Mas, quando retornam, Valéria recebe telefonemas de um homem e não conta a verdade para Tristão, que fica neurótico com os ciúmes e contrata o mordomo Modesto para seguir a esposa, o qual para isso usa vários disfarces.

Filmes do Brasil de 1960
Filmes dirigidos por Carlos Manga
Filmes de comédia do Brasil
Filmes em língua portuguesa
Filmes baseados em peças de teatro
Filmes em preto e branco